Patrick Wilson (bibliotecari) (1927 - 2003), bibliotecari i documentalista estatunidenc
 Patrick Wilson (músic) (n. 1969), músic estatunidenc membre de Weezer
 Patrick Wilson (actor) (n. 1973), actor estatunidenc